Studzianek bezeichnet Dörfer in Polen:
 Studzianek (Barczewo), Dorf der Gmina Barczewo in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Kutzborn, Kreis Allenstein, Ostpreußen
 Studzianek (Biała Rawska), Dorf der Gmina Biała Rawska in der Woiwodschaft Łódź